Kondratów – wieś w Sudetach
 Kondratów – wieś na Ukrainie w rejonie turczańskim
 Kondratów – wieś na Ukrainie w rejonie złoczowskim